Горовець () —  село (веска) в складі Логойського району розташоване в Мінській області Білорусі, підпорядковане Задор'євській сільській раді.
 Горовець, Горовиць - єврейське прізвище.